Die Wyschejschaja Liha 1997 war die siebte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. April 1997 und endete am 11. November 1997.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende gab es keine Absteiger. Ataka Minsk löste sich nach der Saison auf. Transmasch Mahiljou schloss sich Dnjapro Mahiljou an.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997